

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kierzno – przysiółek wsi Bielawy w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Siedlisko
 Kierzno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno